Neta steht für:

 griechischer Name eines Ortes in der Türkischen Republik Nordzypern, siehe Neta/Taşlıca
 Neta (Automarke), chinesische Automobilmarke

Siehe auch:
 Netta